L'avenue Louis-Blériot peut désigner : 
 l'avenue Louis-Blériot à Calais ; 
 l'avenue Louis-Blériot à La Courneuve ; 
 l'avenue Louis-Blériot à Marseille ; 
 l'avenue Louis-Blériot à Pornic ; 
 l'avenue Louis-Blériot à Toulouse ; 
 l'avenue Louis-Blériot à Villejuif.
 l'avenue Louis-Blériot à Vitry-sur-Seine.